Рабби Менахем Мендель из Витебска (, , Речь Посполита — , , Османская империя) — деятель хасидизма третьего поколения. Особую роль рабби Менделя в истории хасидизма придаёт тот факт, что он основал движение хасидизма в Белоруссии, а затем в Палестине. Его авторитет признавали большинство направлений хасидизма.

Биография 
Менахем Мендель родился в Витебске у Моше и Либы. Отец Моше был приближенным Бааль Шем Това, к которому привел сына впервые, когда ему было девять лет. Затем некоторое время  учился у Маггида в Ровно. Женился на дочери Райзель из Минска и поселился в доме своего тестя в Минске. Менахем Мендель быстро приобрел известность ученого человека и к нему начали приходить евреи за советом и иногда с просьбой свершить суд во главе Бейт-Дина. После того как он осудил местного влиятельного богача, последний не остался в долгу и начал преследования Менахем Менделя. Менахему Менделю пришлось по причине преследования бежать в Радошковичи, а затем в соседний Городок. После смерти Маггида вернулся в Витебск, где стал признанным лидером хасидов Белоруссии и Литвы.

Вместе с рабби Шнеур Залман из Ляд пытался встретиться с Виленским Гаоном, чтобы убедить последнего в достаточной набожности хасидов, однако встреча так и не состоялась.

В 1777 году он вместе с 300 своими последователями репатриировался в Эрец-Исраэль. Перед путешествием он посетил своего духовного брата Якова Йосефа из Полонного, который так описал его своим ученикам: «рабби Мендель, чтобы силы зла не могли коснуться его, укрыл своё великое смирение в золе тщеславия». Вначале поселился в Цфате, древнем городе каббалистов, однако из-за преследования митнагедов был вынужден переехать в Тверию. Некоторое время жил в Пкиине. Похоронен на хасидском кладбище в Тверии.

Так рабби Мендель наделил движение хасидизма местом, центральным не по расположению, но по духу, и органично связал его с былыми временами. Он сделал Святую Землю элементом новой жизни. Рабби Менахем Мендель всегда оставался близок к тем, кого он оставил в диаспоре, и поддерживал с ними постоянный контакт.

Ученики 
 Шнеур Залман из Ляд.
 Авраам Калискер
 Барух из Косова
 Залман Вильнер

Изречения 
 Я не знаю, чем я лучше червя. Ибо смотрите: он исполняет волю творца своего и ничего не разрушает.
 И в том, что пучок соломы, брошенный на улице, лежит вдоль, а не поперёк — проявление присутствия Божьего.
 Слова хотя бы одного человека, который обвиняет тебя, более весомы, нежели слова сотни людей, тебя хвалящих. Ибо какая мне польза от всех этих похвал?
 Моя миссия на земле состоит в том, чтобы найти пустоту (во мне и вне меня) и заполнить её.
 Бояться наказания — пустое дело. Вот греха мы должны бояться.
 Человек есть язык Бога.
 Подобно всем хасидским Учителям, Менахем Мендель жил полностью надеждой на приход Мошиаха. По утрам он подходил к окну, выглядывал наружу и печально замечал:
— Он ещё не пришёл, ибо мир ещё всё тот же.

Источники 
 Лавский В. В. Хасидская мудрость. — М.: Алетейа, 1999.
 М. Бубер. Хасидские предания (глава 15).
 При хаарец (Плод земли).
 При хаарец (Плод дерева).
 Ликутей Амарим (Собрание высказываний раби Шнеур Залмана).

См. также 
 Пинхас из Кореца
 Йехиэль Михл из Злочева
 Дов Бер из Межерича

Примечания

Ссылки 
 Маханаим
 Menachem Mendel of Vitebsk: The Pioneering Rebbe by Rabbi Eliezer Melamed

Раввины по алфавиту
Раввины Белоруссии
Раввины Эрец-Исраэль
Раввины Османской империи
Раввины XVIII века
Еврейские богословы
Хасидские цадики
История Витебской области
Похороненные в Тверии
Умершие в Османской Палестине